Быстрики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Быстрики — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Быстрики — деревня в Оленинском районе Тверской области.